Владимир Осипович Александрович (1870—1919) — русский военный  деятель, генерал-майор  (1917). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1890 году после окончания Владимирского Киевского кадетского корпуса вступил в службу. В 1892 году после окончания Александровского военного училища произведён подпоручики и выпущен в Бендерский 132-й пехотный полк, переведён подпоручиком гвардии в Литовский лейб-гвардии полк.  В 1896 году произведён в поручики, в 1900 году в штабс-капитаны. В 1904 году после окончания Офицерской стрелковой школы произведён в капитаны гвардии с переименованием в подполковники.

В 1911 году произведён в полковники, штаб-офицер Острожского 167-го пехотного полка. 
 
С 1914 года участник Первой мировой войны, штаб-офицер Луцкого 165-го пехотного полка. С 1915 года командир Лорийского 208-го пехотного полка, был ранен. 31 декабря 1916 года за боевые отличия был награждён орденом Святой Анны IV степени «За храбрость». С 1917 года генерал-майор, командующий бригадой 162-й пехотной дивизии.

25 ноября 1917 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

После Октябрьской революции, с 1918 года служил в армии Украинской державы, генерал-хорунжий, командир 12-й пехотной дивизии. 25 января 1919 года был расстрелян повстанцами Симона Петлюры.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени (1909)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1912)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1915; ВП 25.10.1916)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 13.01.1916)
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (ВП 31.12.1916)
 Георгиевское оружие (ПАФ 25.11.1917)

Литература 
 
 
 Тинченко Я. Ю. Офицерский корпус Армии Украинской Народной Республики (1917—1921)//Киев, 2007 г.
 по военному ведомству//Разведчик  №1291, 04.08.1915 г.
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 99-650 (1914 г.)

Ссылки 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Киевского кадетского корпуса
Выпускники Александровского военного училища
Командиры бригад в Первой мировой войне (Россия)
Военные Армии Украинской державы
Генерал-хорунжие